Фру́нзенская улица — название улиц на территории района Хамовники в Москве.

 1-я Фрунзенская улица
 2-я Фрунзенская улица
 3-я Фрунзенская улица См. также 
 Фрунзенская